

Жінки 
 Побережна Світлана Миколаївна — радянський і український художник по костюмах.

Чоловіки 
 Побережний Олександр Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пол Побережний — американський авіатор, авіаконструктор та ентузіаст і промоутер аматорського літакобудування.
 Побережний Сергій Миколайович — старший матрос Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Том Побережний — американський авіатор, ентузіаст та майстер з аеробатики, чемпіон світу та переможець багатьох змагань.

Примітки